Ho (Gana), glavni grad ganske regije Volte
 Ho (Ewe), pleme iz skupine Ewe
 Ho (Munda), narod porodice Munda iz Indije
 Ho (jezik), jezik naroda Munda iz Indije